Праполинезийский язык (также «протополинезийский») — реконструированный гипотетический праязык, предок всех полинезийских языков. Восстановлен благодаря данным по изменениям, произошедшим в дочерних языках,  сравнительного языкознания так же, как и праиндоевропейский и прауральский языки. Данные сравнительной лингвистики в совокупности с археологическими и этнографическими использовались также для определения прародины полинезийскоговорящих народов, а именно окрестностей Тонга, Самоа и соседних островов.

Фонология 
Фонология праполинезийского очень проста, содержит 13 согласных и 5 гласных.

Согласные 

 Примечание: все звуки являются восстановленными, то есть, предполагающимися, поэтому предваряются символом «звёздочка».

Гласные 
В праполинезийском было пять простых гласных: , без отличий по . В некоторых производных языках из-за слияния последовательностей гласных появились долгие гласные и дифтонги.

Звуковые соответствия

Сравнение слов 
Нижеприведённая таблица содержит сравнительный список слов полинезийских языков в принятой орфографии. Во всех примерах одинарная кавычка ' означает горловую смычку, . Буквосочетание ng и самоанская буква g означают фонему . Буква r во всех случаях означает альвеолярный одноударный согласный (, не ).

Примечания

Комментарии

Сноски 

Полинезийские языки
Праязыки